2PC steht für:
 Zwei-Phasen-Commit-Protokolle, siehe Commit-Protokoll#Zwei-Phasen-Commit-Protokolle
 Two-Point Conversion

2PC